Buckman Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buckman Lake (Arkansas)
 Buckman Lake (Minnesota)
 Buckman Lake (Wisconsin)